Lordre de l'Annonciade, ou de l'Annonciation de la Vierge Marie, ou des Sœurs de l'Annonciade, un ordre monastique créé en 1501 à Bourges par sainte Jeanne de France (1464-1505), ordre religieux féminin ;
 Lordre de l’Annonciade céléste ou ordre de l’Annonciation céleste (« Annonciades célestes » ou « Filles Bleues »), instituée en 1604 à Gênes, par la bienheureuse Marie Victoire De Fornari Strata. Les sœurs portaient un manteau bleu, d'où leur surnom.
 Lordre suprême de la Très Sainte Annonciade, un ordre de chevalerie créé par le comte Amédée VI de Savoie, sous le nom de l'« ordre du Collier » (1364c). C’est aujourd’hui un ordre honorifique dynastique de la maison de Savoie.